Okręty US Navy o nazwie USS „Surprise”

 Pierwszy „Surprise” był slupem Continental Navy. Nabyty w 1777 roku. 
 Drugi „Surprise” był brygiem. Zbudowany w 1814 roku i przemianowany w tym samym roku na USS „Eagle”. 
 Trzeci USS „Surprise” był keczem. Nabyty w 1815 roku i w służbie do roku 1820.
 Czwarty USS „Surprise” (PG-63) był kanonierką. Nabyty od Royal Navy w 1942 roku i wycofany ze służby w roku 1945.
 Piąty USS „Surprise” (PG-97) był kanonierką. Wszedł do służby w 1969 roku. Wycofany ze służby w 1973 roku, po czym wypożyczony do Turcji. W służbie tureckiej do 2000 roku.

Surprise